Martino del Cassero († 1272), domenicano, professore di diritto, nato a Fano. Insegnò ad Arezzo e Modena; fu podestà di Genova.

Guido I del Cassero fatto assassinare da Malatestino Malatesta assieme a Angiolello da Carignano nel 1304.
Guido II del Cassero, figlio del precedente sposò nel 1291 Orianna da Carignano figlia di Angiolello.

Uguccione del Cassero, padre di Jacopo.
Jacopo del Cassero (1260-1298), magistrato italiano.
Cesanello del Cassero, figlio di Jacopo, fu catturato e fatto decapitare da Pandolfo I Malatesta nel 1321.